George Wallace (1919 – 1998) a fost un politician american, guvernator al statului Alabama și fost candidat la funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii.

Alte persoane

George Wallace 

 George Wallace, Jr. (născut în 1951), politician american, fiul guvernatorului George Wallace, fost secretar al Trezoreriei statului Alabama;
 George Wallace (fotbal american), antrenor de fotbal american, cunoscut ca antrenor al echipei Universității Fordham;
 George Wallace (politician canadian), politician canadian al erei coloniale în British Columbia;
 George Wallace (comediant) (născut în 1952), comediant american (de tip stand-up);
 George Wallace (comediant australian) (1895–1960), comediant australian;
 George Wallace (Liberia) (născut în 1938), ministru de externe al Liberiei între 2006–2007;
 George Wallace (poet) (născut în 1949), poet american.

George Wallace (cu alte nume sau titluri) 

 George Wallace, Baron Wallace of Coslany (1906–2003), membru al Parlamentului Regatului Unit pentru circumscripțiile pentru Chislehurst (1945–1950) și Norwich North (1964–1974);
 George D. Wallace (1917–2005), actor american;
 George Scott Wallace (1929–2011), politician și medic generalist din ;
 George W. Wallace (1872–1946), ofițer al United States Army.

Alte utilizări 

 George Wallace (film), un film din anul 1997 bazat pr viața guvernatorului statului Alabama;

Dezambiguizare
Nume proprii